MVL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Morrisville-Stowe State, Morrisville (Vermont), Stati Uniti
 MVL – codice vettore ICAO di Magadan Airlines (Russia)
 mvl – codice ISO 639-3 della lingua mbara (Australia)